Seawell ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Seawell (1957–2023), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Donald Seawell (1912–2015), US-amerikanischer Theaterproduzent und Zeitungsherausgeber
 Molly Elliot Seawell (1853–1916), US-amerikanische Schriftstellerin

Seawell steht für:

 Seawell (Barbados), Ort auf Barbados